Aardrijkskunde
 Victor (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Victor (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Victor (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Victor (Montana), plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Victor Harbor, plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië
 Victor Khanye, gemeente in het Zuid-Afrikaanse district Nkangala

Bedrijf
 JVC (Japan Victor Company), Japans elektronicabedrijf

Bouwwerk
 De Victor, molen in de Nederlandse gemeente Someren
 Victor, poldermolen ten zuiden van het Friese dorp Wanswerd

Fictief figuur
 Victor (Dollhouse), personage in de Amerikaanse televisieserie Dollhouse

Media
 Ce cher Victor, Franse film uit 1975
 L'Étrange Monsieur Victor, Franse film uit 1938
 Victor Victoria, Brits-Amerikaanse komische musical uit 1982

Merknaam
 Victor, een Australisch historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Victor
 Aurelius Victor, Romeins geschiedschrijver
 Claude Victor-Perrin, Frans politicus en maarschalk
 Ivan Victor,  Belgisch syndicalist, vakbondsbestuurder en politicus
 Idara Victor, Amerikaans actrice
 James Victor, Dominicaans acteur
 James C. Victor, Amerikaans acteur
 Paul Ben-Victor, Amerikaans acteur
 René Victor, Belgisch advocaat, rechtsgeleerde en politicus
 Renée Victor, Amerikaans actrice en choreografe

Sport
 Victor (Victor Leandro Bagy), Braziliaans voetballer

Taal
 Het woord voor de letter "V" in het NAVO-spellingsalfabet

Voornaam
 Victor, een uit het Latijn afkomstige mannelijke voornaam

Andere
 Handley Page Victor, Brits bommenwerper
 Victor-klasse, een klasse van Russische nucleaire aanvalsonderzeeërs

Zie ook 
 Saint-Victor (doorverwijspagina)
 Sint-Victor (doorverwijspagina)